Суперлига Дании по футболу 1999/2000 годов () — десятый сезон датской Суперлиги с момента её основания. Турнир, в котором приняли участие 12 команд, стартовал 24 июля 1999 года и завершился в 28 мая 2000 года.

Чемпионом стал «Херфёльге», который благодаря этому представлял Данию вместе с серебряным призёром «Брондбю» в Лиге чемпионов 2000/2001 — в третьем и втором квалификационном раунде соответственно.

Бронзовый призёр «АБ Копенгаген» попал в первый квалификационный раунд Кубка УЕФА 2000/2001. Клубы «Виборг» и «Ольборг», занявшие четвёртое и пятое места в чемпионате, смогли пробиться в Кубок Интертото 2000.

В Первый дивизион вылетели «Вайле» и «Эсбьерг».

Клубы-участники

Таблица результатов

с 1-го по 11-й тур

С 12-го по 33-й тур

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 

1999/2000
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Дании в 1999 году
Спорт в Дании в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000